Noga ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Noga (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Artur Noga (* 1988), polnischer Leichtathlet
 Tom Noga (* 1960), deutscher Journalist und Autor

Noga ist der Vorname folgender Person:

 Noga Alon (* 1956), israelischer Mathematiker

Noga steht ferner für:

 SS Noga, in Jahren 1980–1984 der Name des als SS America gebauten Schiffs

NOGA steht als Abkürzung für:

 Nomenclature Générale des Activités économiques, eine Branchenklassifikation